Скумин-Тышке́вич (, ) — польский православный дворянский род белорусского происхождения:

 Скумин-Тышкевич, Александр (ок. 1748—1775) — государственный и общественный деятель Речи Посполитой XVIII века.
 Скумин-Тышкевич, Иван Львович (?—1566) — маршалок королевский, староста чернобыльский.
 Скумин-Тышкевич, Людвик (ок. 1748—1808) — государственный и общественный деятель Речи Посполитой XVIII—XIX веков.
 Скумин-Тышкевич, Фёдор Иванович (ок. 1538—1618) — государственный и политический деятель Великого княжества Литовского.
 Скумин-Тышкевич, Юзеф (1716—1790) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Скумин-Тышкевич, Януш (ок. 1572—1642) — государственный деятель Великого княжества Литовского.